Le samedi  est le 116 jour de l'année 1879.

Naissances 
 Alfred James Witzell, homme politique canadien
 Eric Campbell (mort le ), acteur américain
 Nikolaï Ievguenievitch Lanceray (mort le ), architecte russe
 Owen Willans Richardson (mort le ), physicien britannique

Décès 
 Édouard-Léon Scott de Martinville (né le ), inventeur français
 Carlo Luigi Morichini (né le ), prélat catholique
 Wilhelm Ténint (né le ), écrivain français

Voir aussi 
 26 avril et avril 1879